Туризм в Туркменістані - це одна з галузей економіки Туркменії, яка стрімко розвивається в останні роки .

Туркменістан - країна з великим потенціалом для розширеної туристичної галузі. Багато міст середньої Азії були основними пунктами торгівлі на Шовковому шляху, що зв’язували східну та західну цивілізації. Багато сусідніх країн (включаючи Казахстан, Узбекистан та Іран) рекламують свої країни, виходячи з їх розташування вздовж Великого шовкового шляху. За останні роки туризм швидко зростав. Туристів з-за кордону стримує обмежувальний візовий режим з усіма країнами світу. Туризм регулюється Комітетом з туризму Туркменістану.

Істотно обмежені можливості спілкування з місцевим населенням, фотографування ряду об'єктів. .

Історичні місця 

У Туркменістані є три об’єкти світової спадщини.

Ніса (також Партхауніса) була древнім містом, розташованим поблизу сучасного села Багір, за 18 км на південний захід від Ашхабаду. Деякі описують Нісу як одну з перших столиць Парфян. Традиційно вважається, що він був заснований Арсацієм I (царював близько 250 р. До н. Е. - 211 р. До н. Е.) І, як відомо, був королівським некрополем парфянських царів, хоча не встановлено, що фортеця в Нісі була або королівською резиденцією, або мавзолеєм.

Мерв, раніше Ахеменідська сатрапія Маргіани, а пізніше Александрія та Антіохія в Маргіані, був великим містом-оазисом у Середній Азії, на історичному Шовковому шляху, що знаходився поблизу сьогоднішньої Марії. На цьому місці існувало кілька міст, що є важливим для обміну культурою та політикою на місці, яке має велике стратегічне значення. Стверджується, що Мерв ненадовго був найбільшим містом у світі в 12 столітті.

Кенеургенч - це муніципалітет з близько 30 000 жителів на північному сході Туркменістану, на південь від кордону з Узбекистаном. Це місце стародавнього міста Ургенч, в якому знаходяться нерозкопані руїни столиці Хвазма 12-го століття. З 2005 р. руїни Старого Ургенчу охороняються ЮНЕСКО як об'єкт всесвітньої спадщини.

Курорти та природний туризм 
Тепле узбережжя Каспійського моря Туркменістану є місцем для багатьох популярних морських курортів, таких як Аваза. Це курорт на сході Каспійського моря розташований за дванадцять кілометрів від міста Туркменбаши. Основна орієнтація - річний пляжний відпочинок, а також екскурсійні та розважальні тури. Готелі для туристів розташовані по всій території. Готелі мають різний клас. Бувають як комплекси з великою територією, оточені стінами і що примикають до моря, так і прості котеджні комплекси. Берегова лінія піщана .

Бадхизький природний заповідник і Бадхизька височина включають в себе передгір'я Паропаміза і північну частину Гіндукушу. Заснований в 1935 році. У цьому природному заповіднику мешкає 40 видів ссавців, 250 видів птахів, 34 види плазунів. Серед них є середньоазіатський олень, туркменський гірський баран, кулан, плямиста гієна, рись, леопард, короткопалий орел.

Зони дикої природи в пустелі та інші визначні пам'ятки 

Фауна пустелі Каракума включає багато видів рідкісних тварин. На затопленій Амударьєю поймі є природний заповідник Каракум.

Біля села Дервезе посеред пустелі Каракум знаходиться родовище природного газу. Під час буріння у 1971 р. радянські геологи зачепили печеру, заповнену природним газом . Земля під буровою установкою зруйнувалась, створивши газовий кратер Дарваза, великий отвір діаметром 70 метрів (230 футів) при 40 ° 15′10 ″ пн.ш. 58 ° 26′22 ″ сх.д. Щоб уникнути скидання отруйних газів, було вирішено, що найкращим рішенням є спалення.   Геологи сподівались, що пожежа використає все паливо за лічені дні, але газ горить і сьогодні. Місцеві жителі назвали печеру «Двері в пекло».

Доступність країни 
Більшість поїздок до Туркменістану починаються з прибуття в столицю Ашхабад або приморське місто Туркменбаші. В Ашхабаді є сучасний міжнародний аеропорт, який є базою авіакомпанії Turkmenistan Airlines. Аеропорт обслуговують авіакомпанії S7 Airlines, Turkish Airlines, Flydubai, Belavia та China Southern Airlines. Ще три аеропорти Туркменістану (Туркменабат, Мерв та Туркменбаші) мають статус міжнародних. Через поточні обмеження квитки на внутрішні рейси не можна забронювати або купувати більше ніж за 14 днів до вильоту.

Пам'ятки 
Арка нейтралітету
Головний прапор Туркменістану
Палацовий комплекс «Огузхан»
Монумент Незалежності Туркменістану
Мечеть Туркменбаші Рухи
Національний культурний центр Туркменістану
Центр телерадіомовлення «Туркменістан»
Фонтанний комплекс «Огузхан і сини»

Музеї 
Більшість музеїв розташовані у великих містах Туркменістану, таких як Ашхабад, Туркменабат, Балканабат, Мари та Дажогуз. Деякі з них включають:
Ашхабадський національний історичний музей
Музей Мари
Головний музей Туркменістану
Музей туркменського килиму
Туркменський музей образотворчих мистецтв
Національний музей живої природи Туркменістану

Віза 
Кожен турист повинен отримати візу перед в'їздом до Туркменістану. Щоб отримати туристичну візу, громадяни всіх держав потребують письмового клопотання приймаючої туристичної організації або особистої заяви .

Валюта і обмін 
Діюча грошова одиниця в Туркменістані манат. Іноземну валюту можна ввезти в необмеженій кількості, але її потрібно в обов'язковому порядку декларувати. Курс обміну валюти в Туркменістані стабільний, а різниця між курсом чорного ринку і офіційних обмінних пунктів незначна. Міжнародні платіжні картки VISA, Maestro, MasterCard приймаються до оплати по всій країні.

Готелі 
У Туркменістані 83 готелів загальною місткістю 8,5 тисячі ліжок, з них 35 знаходяться в Ашхабаді .

Відвідуваність 
У 2007 році Туркменістан відвідало 8200 туристів. Ця кількість низька щодо місцевого населення. У 2007 році населення Туркменістану становило 4 750 000 жителів. Це дає співвідношення 1 турист на кожні 579 місцевих жителів.

Прибуття іноземних відвідувачів 
Найбільший інтерес до Туркменістану виявляють туристи з Німеччини, Ірану, США, Австралії, Великої Британії, Бельгії, Франції, Італії .

З наступних трьох країн найбільше туристів відвідали Туркменістан у 2011-2012 роках:

: 3874
: 1143
: 531

Інститут туризму 
Національний інститут спорту і туризму Туркменістану був створений при Державному комітеті з туризму і спорту Туркменістану.

Галерея

Примітки

Посилання 

Official state web-site of the Tourism Committee of Turkmenistan

Економіка Туркменістану